Miejscowości
 Rabas – wieś w Serbii, w okręgu kolubarskim, w mieście Valjevo

 Osoby o tym nazwisku
 Michal Rabas – czeski ekonomista, polityk, samorządowiec
 Václav Rabas – czeski organista